Teillé puede referirse a: 

 Teillé, comuna francesa situada en Loira Atlántico; o
 Teillé, comuna francesa situada en Sarthe.